Кубок Сербії з футболу 2011–2012 — 6-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул втретє здобула Црвена Звезда.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|31 серпня 2011

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 вересня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 вересня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 вересня 2011

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 жовтня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 жовтня 2011

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 листопада 2011

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 березня/11 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Сербії на soccerway 

2011—2012
Сербія
Сербія
2011 у сербському спорті
2012 у сербському спорті